Јелисавета Алексејевна (Карлсруе, 24. јануар 1779- Бељов, 16. мај 1826)
је била супруга Александра I. Била је кћерка Карла Лудвига од Бадена и Амалије од Хесен-Дармштата.

Породично стабло 

Рођени 1779.
Умрли 1826.
Руске царице
Династија Церинген